Banyumanik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Banyumanik, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Banyumanik, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar